Voise bezeichnet:

 Voise, eine französische Gemeinde im Département Eure-et-Loir
 Voise (Fluss), einen Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Eure

 Heinz-Jürgen Voise (* 1954), deutscher Fußballspieler